Stefanie Löhr ist der Name folgender Personen:

* Stefanie Löhr (Fußballspielerin, 1979) (* 1979), deutsche Fußballtorhüterin
 Stefanie Löhr (Fußballspielerin, 1982) (* 1982), deutsche Fußballspielerin